A gazela Mongol (Procapra gutturosa), ou zeren (Língua russa: Дзерэн), é um antílope de médio porte nativo das estepes semi-áridas da Ásia Central da Mongólia, bem como da Sibéria e China.

Espécies pouco preocupantes
Mamíferos da Mongólia
Mamíferos descritos em 1777
Mamíferos da Rússia
Mamíferos da China